Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2012 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Robin Söderling déclare forfait car il n'est pas suffisamment remis de sa mononucléose contractée durant l'été 2011. Il est remplacé par le Slovaque Karol Beck.

Pendant le tournoi 
 Dans le match du deuxième tour qui oppose Stanislas Wawrinka à Márcos Baghdatís, le Chypriote a détruit pour passer ses nerfs 4 raquettes en 25 secondes, dont deux dans leur plastique d'emballage.
 Dans le huitième de finale opposant Tomáš Berdych à Nicolás Almagro, le Tchèque a refusé de serrer la main de son adversaire, l'accusant de l'avoir visé de manière intentionnelle lors d'un point alors qu'il était à la volée.
 David Nalbandian écope de  dollars australiens d'amende pour avoir jeté une bouteille d'eau sur un officiel après sa défaite contre John Isner ; pendant le match, à 8-8, l'arbitre Kader Nouni refuse sa demande d'arbitrage vidéo car il aurait trop tardé à la demander.
 Roger Federer atteint pour la  consécutive les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Roger Federer a disputé son 1000 match sur le circuit ATP lors de son quart de finale contre Juan Martín del Potro. En le remportant, il atteint pour la  de sa carrière une demi-finale de Grand Chelem.
 Roger Federer atteint les demi-finales sans concéder un seul set et en ne disputant qu'un seul tie-break.
 Roger Federer perd une nouvelle fois contre Rafael Nadal après sa défaite en 2009.
 Roger Federer n'a jusqu'alors jamais battu Rafael Nadal dans un Grand Chelem sur dur.
 C'est la  depuis Roland-Garros 2011 qu'on retrouve le Big Four en demi.
 Rafael Nadal atteint sa  de Grand Chelem consécutive. C'est la  de sa carrière qu'il enchaîne une finale dans chaque tournoi du Grand Chelem.
 La finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a donné lieu à un match d'anthologie. C'est la finale la plus longue de l'histoire du Grand Chelem, elle a duré . Commencé à 20 heures locale (10 heures française), le match s'est terminé à quasiment deux heures du matin.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2012
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2012